Rodemann ist der Name folgender Orte:

Rodemann (Homberg), ein Stadtteil von Homberg (Efze) im Schwalm-Eder-Kreis in Hessen

Rodemann ist der Familienname folgender Personen:
Karsten Rodemann (* 1965), Produzent, Publizist und Aktivist
Paul Rodemann (1887–1963), Abgeordneter der Weimarer Nationalversammlung, Mitgründer des Darmstädter Echos

Siehe auch:
Rothemann